Фредериксхавн:

 Фредериксхавн — город в области Северная Ютландия Дании.
 Фредериксхавн — датская коммуна в составе области Северная Ютландия.